Заозёрный — топоним:

Казахстан 

 Заозёрный — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
Заозёрный — до 2005 г. название села Заозёрное в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

Россия 
 Заозёрный — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Заозёрный — посёлок в Октябрьском районе Амурской области.
 Заозёрный — посёлок в Няндомском районе Архангельской области.
 Заозёрный — посёлок в Селенгинском районе Бурятии.
 Заозёрный — посёлок в составе города Петропавловска-Камчатского Камчатского края.
 Заозёрный — посёлок в составе города Сортавала Карелии.
 Заозёрный — посёлок в Юргинском районе Кемеровской области.
 Заозёрный — город в Рыбинском районе Красноярского края.
 Заозёрный — жилой массив в составе города Курган Курганской области.
 Заозёрный — посёлок в Ленинском районе Московской области.
 Заозёрный — посёлок в Западнодвинском районе Тверской области.
 Заозёрный — посёлок в Ишимском районе Тюменской области.
 Заозёрный — посёлок в Брединском районе Челябинской области.
 Заозёрный — посёлок в составе Копейского городского округа Челябинской области.
 Заозёрный — посёлок в Уйском районе Челябинской области.

 Заозёрный — щитовой вулкан на Камчатке
 Заозёрный — хребет на Южном Урале.

См. также 
 Заозёрный район
Заозёрный-13
 Заозёрная
 Заозёрное
 Заозёрск
 Межозёрный
 Озёрный